Артаксе́ркс II (др.-перс. Артахшасса, что означает «Владеющий праведным царством») — персидский царь из династии Ахеменидов, правивший в 404—359 годах до н. э..

Биография

Происхождение 
Артаксеркс II — старший сын Дария II и царицы Парисатиды. До вступления на престол носил имя Арсак (Дион называет его Оарс). Из-за исключительной памяти греки прозвали его «Памятливый» (Мнемон).

Восстание Кира Младшего 

После смерти Дария обстановка внутри Персидского государства осложнилась в связи с борьбой за престол между Артаксерксом и его братом Киром Младшим. Кир формально не имел права на престол, но его поддерживала влиятельная группа придворной знати, включая царицу Парасатиду. Сатрап Карии Тиссаферн, на дочери которого был женат Артаксеркс, прибыл на коронацию и сообщил новому царю, что Кир Младший готовит заговор. Артаксеркс велел схватить брата, и только заступничество матери спасло его от гибели. Притворившись, что он смирился со своей участью, Кир вернулся в Малую Азию, где он состоял наместником, и под предлогом борьбы с мятежными писидийцами начал набирать войска. Многочисленные греческие наёмники, прельщённые щедрыми обещаниями, охотно шли к нему на службу. Формально это было их частным делом, ни один независимый от Персии греческий город не примкнул к Киру, но при большом влиянии Спарты такой единовременный набор целого войска не мог обойтись без её ведома. Кир вначале не раскрывал своих планов и, только когда всё было подготовлено, объявил, что поход предполагается вглубь Персидской державы.

Узнав о сборе столь значительной армии, явно превышающей необходимые для усмирения писидийцев военные силы, Тиссаферн поспешил к царю и уведомил его о сложившейся обстановке. Ранней весной 401 года до н. э. большое войско Кира, в числе которого находились и 13 тысяч греческих наемников (11 000 гоплитов и почти 2000 пельтастов — легковооруженных воинов), под командованием спартанского полководца Клеарха выступило в поход. Среди наёмников Кира оказался афинянин Ксенофонт, будущий историк, который, очевидно, вёл дневники во время похода и описал его впоследствии в сочинении «Анабасис». Войско Кира сопровождал большой флот под командованием спартанца Самия. Царь Киликии Свинесия занял двойственную позицию по отношению к Киру. Он дал ему много денег и в то же время послал одного из своих сыновей предупредить Артаксеркса.

В это время в Египте ширилось восстание против персов под руководством Амиртея. В 401 году до н. э. Амиртей захватил в свои руки и Верхний Египет, включая Элефантину. Начальник персидских войск в Сирии Аброком собрал большую армию, чтобы бросить её против египтян. Однако в связи с выступлением Кира Младшего эту армию спешно пришлось перебросить на помощь Артаксерксу, и Амиртей, получив передышку, перенёс военные действия даже на территорию Сирии.

Между тем Кир продолжал наступать на восток. В Иссе к нему прибыло 35 кораблей из Пелопоннеса и 25 из Эфеса, которыми командовал египтянин Тамос, один из друзей персидского царевича. К войску Кира присоединились также 400 эллинских гоплитов, которые отпали от Аброкома, и несколько сотен наёмников, прибывших из Греции. Аброком со своей армией отступил навстречу главным силам царя. 3 сентября 401 года до н. э. произошла решающая битва между Киром Младшим и Артаксерксом в местечке Кунакса в 90 км от Вавилона. В этом сражении Кир погиб, пронзенный оруженосцами Артаксеркса, которого он стремился во что бы то ни стало убить.

Победа, одержанная на том фланге армии Кира, где стояли греки, утратила всякий смысл. Когда распространилась весть о гибели Кира, греческие наёмники попытались предложить свои услуги победителю. Тиссаферн заманил Клеарха с его стратегами и лохагами (младшие командиры) якобы на переговоры, где лохаги были перебиты, а стратеги арестованы; позднее их отвели к царю и отрубили головы. Лишь одному лохагу, раненному в живот, удалось пробраться к своим и рассказать о случившемся. Греки оказались в чужой стране, среди враждебного окружения, без командиров. Но были выбраны новые командиры и, преследуемые по пятам персидской армией, греки двинулись в обратный путь. После долгих мытарств и лишений они вышли в марте 400 года до н. э. к южному побережью Чёрного моря, к городу Синопа. Из 13 тысяч участников похода вернулось 8600. За свою двойственную политику был наказан и царь Киликии Свинесий, который был лишён сана царя, а его страна была превращена в рядовую сатрапию.

Война Персии и Спарты 
После поражения Кира Младшего Спарта была вовлечена в военный конфликт с Персией, которая начала карательные действия против греческих городов Малой Азии (находящихся под покровительством Спарты) за их содействие Киру. В 400 году до н. э. Спарта послала в Эфес 5000 воинов под командованием Фиброна. Однако столь малочисленное войско не было способно к активным действиям и стремилось лишь к защите греческих городов Малой Азии от персов.

В 397 году до н. э. началась открытая война между Спартой и Персией. В Малую Азию для руководства военными действиями прибыл спартанский царь Агесилай II. Хотя из-за своей малочисленности лакедемонское войско вело военные действия вяло, Тиссаферн начал терпеть неудачи и поэтому весной 396 года до н. э. заключил с Агесилаем перемирие на три месяца. Пользуясь временной передышкой, Тиссаферн запросил помощь у царя. Одновременно он как командующий всеми персидскими войсками в Малой Азии потребовал помощи у Фарнабаза.

В 396 году до н. э. Тиссаферн, получив дополнительное войско, возобновил войну. Одновременно Агесилай, армия которого теперь насчитывала более 20 тысяч человек, послал на Геллеспонт для ведения военных действий Лисандра, который привлек на сторону Спарты могущественного перса Спитридата, подчинённого Фарнабаза, вместе с 200 всадниками и находящейся в его распоряжении казной. Он изменил персам, разгневанный тем, что Фарнабаз оставил у себя его дочь в качестве наложницы, нарушив своё обещание жениться на ней, надеясь заключить брак с дочерью царя.

Сделав вид, что собирается напасть на Карию, где находилась резиденция Тиссаферна, и где последний сосредоточил свои основные силы, Агесилай неожиданно вторгся во Фригию, и ограбил там много городов. Весной 395 года до н. э., пока главные силы Тиссаферна были в Карии, Агесилай напал на персидскую конницу близ Сард и разгромил её. Эти неожиданные набеги причинили большой ущерб персам. Но через несколько дней прибыла персидская конница и истребила немало греков, занятых грабежами.

Афинянин Конон на службе у персов 
Военные действия шли с переменным успехом, пока в них не включился поступивший на службу к персам афинский стратег Конон, сумевший после битвы при Эгоспотамах спасти несколько афинских триер и увести их на Кипр. По совету Конона персы решили искать победу не на суше, а на море. Во главе 40 кораблей построенных на деньги персов, Конон очистил некоторые города Малой Азии от спартанских гарнизонов.

В начале 396 года до н. э. Конон направился к южным границам Карии. Увеличив там свой флот в два раза, он напал на Родос и вынудил лакедемонян покинуть остров. Затем Конону удалось захватить большой транспорт с зерном, посланный дружественным лакедемонянам египетским фараоном Неферитом I в Спарту. У Родоса на помощь Конону прибыли 80 финикийских и киликийских кораблей. Однако Конон больше не получил денег для ведения войны, а его просьбы, обращенные к Тиссаферну, оставались без ответа. Тогда Конон лично отправился в Сузы, к царю с жалобой на Тиссаферна. В Сузах он был тепло принят царицей Парисатидой. Благодаря стараниям Парисатиды, которая была зла на Тиссаферна, считая его главным виновником в гибели своего сына Кира Младшего, и поэтому всячески настраивала Артаксеркса против Тиссаферна, царь решил, что Тиссаферн ведёт двойную игру с целью предать персидские интересы Спарте, и в 395 году до н. э. приговорил к смерти этого выдающегося дипломата и полководца. Выполнение приговора было поручено Тифравству и Ариею, которые хитростью заманили Тиссаферна в ловушку и отрубили ему голову. Арией в награду за свои услуги получил Карию, а Тифравств занял место Тиссаферна. Тифравств выдал Конону на военные нужды из имущества Тиссаферна 200 талантов серебра.

Коринфская война 

Осенью 395 года до н. э. Агесилай II оставил в покое владения Тифравства и начал опустошать владения Фарнабаза. К лакедемонянам присоединился и князь Пафлагонии Отис, который отложился от персидского царя. В это время в Персии Парисатида отравила жену царя Статиру. Окружение царя, занятое интригами, мало уделяло внимания войне в Малой Азии, и персы терпели одну неудачу за другой. Это побудило Тифравства стать на испытанный путь дипломатии подкупа. В Грецию был послан родосец Тимократ, снабжённый 30 тысячами дариков, для подкупа видных политических деятелей, чтобы они убедили своих сограждан выступить против Спарты. Была создана антиспартанская коалиция, куда вошли не только давние противники Спарты — Афины, Аргос, но и бывшие её союзники — Фивы и Коринф. Началась так называемая Коринфская война 395—387 годов до н. э. Союзник Спарты Египет не оказал лакедемонянам никакой помощи.

10 августа 394 года до н. э. объединённый греко-персидский флот из 90 кипрских, родосских и афинских кораблей под командованием Конона и Фарнабаза при Книде, на побережье Малой Азии одержал решительную победу над спартанским флотом, во главе которого стоял Писандр. Из 85 спартанских триер 45 было потоплено, а 40 вместе с 500 членами экипажа взяты в плен. Во время битвы погиб и сам Писандр. Вынужденная воевать на два фронта и, считая более важными для себя позиции в Балканской Греции, Спарта отозвала Агесилая с Востока (394 год до н. э.). В 391 году до н. э. персы под командованием сатрапа Ионии Струфа разгромили войско Фиброна, при этом последний погиб в бою.

Анталкидов мир 

На привезенные Кононом 10 тысяч дариков, полученные от персов, в Афинах были восстановлены Длинные стены, разрушенные спартанцами в 404 году до н. э. Под командованием талантливого афинского полководца Ификрата был одержан ряд побед над спартанцами. Однако Персия, оказавшаяся временно в одном лагере с противниками Спарты, вовсе не заинтересована была в возрождении морской мощи Афин, тем более, что они поддерживали сепаратистское движение на Кипре. Персии было выгодно сохранять известное равновесие в Греции, не позволяя чрезмерно усиливаться ни одному государству, особенно опиравшемуся на сильный флот. Поэтому, удовлетворившись некоторым ослаблением Спарты, персидское правительство навязало воюющим сторонам мир. Он был продиктован представителям Греции в Сузах и получил название «царского» или «Анталкидова» (по имени спартанского представителя) мира (387 год до н. э.).

По условия «царского» мира признавалась верховная власть Персии над греческими городами Малой Азии и Кипром. Это было серьёзной уступкой со стороны Спарты. Всем остальным греческим государствам гарантировалась автономия. Запрещалось образование союзов, но существовавший в то время Пелопоннесский союз сохранялся. Это условие явно направлено было против Афин. В качестве компенсации Афины получили острова Лемнос, Имброс и Скирос, уже взятые к тому времени Кононом и не имевшие большого экономического и политического значения, но важные как стоянки для торговых судов, проходивших через Геллеспонт. Таким образом, Артаксеркс II с помощью золота одержал над греками победу, которой до него Дарий I и Ксеркс не смогли добиться силой оружия.

Война с Египтом и Кипром 

В 80-е годы IV века до н. э. против Персии выступила коалиция, в которую входили афиняне, египетский фараон Ахорис, царь Кипра Эвагор, город Барка в Ливии, а также мятежные племена писидийцев в Малой Азии и арабы Палестины. В 385—383 годах до н. э. персы предприняли военные действия против Ахориса. Однако попытка покорить Египет оказалась обречённой на неудачу. Наоборот, Ахорис начал расширять свою территорию, поддерживая мятежников против персидского царя в Финикии и Киликии. Он даже установил свой контроль над Тиром и с помощью флота из 90 триер захватил восточную часть Средиземного моря. Тогда персы обрушили основные силы против главного союзника Ахориса Эвагора, который был хозяином почти всего Кипра, и располагал сильным флотом и сухопутной армией. Кроме щедрой помощи из Египта, Эвагор также получил денежную поддержку от Гекатомна, который задумал создать в Карии независимое государство. В 381 году до н. э. у города Кития произошла морская битва. Хотя в начале инициатива была на стороне Эвагора, но персы благодаря своему численному превосходству одержали победу. Эвагору пришлось отступить к Саламину и укрепиться там. В 380 году до н. э. после безуспешных попыток взять Саламин персами, был заключен договор Эвагора с персидским главнокомандующим, зятем царя Оронтом, согласно которому Эвагор обязался платить подать, но не в качестве слуги Артаксеркса, а как подвластный ему царь. Артаксеркс счёл, что война, на которую было израсходовано 15 тысяч талантов, не достигла цели, и Оронт впал в немилость.

В 373 году до н. э. значительная персидская армия, подкрепленная сильным флотом, под начальством Фарнабаза выступила против Египта. Армия фараона преградила персам путь около сильного укрепленного Пелусия, но Фарнабаз обошёл укрепления на кораблях и высадился в Мендеском русле, где персы захватили крепость Мендес. Однако вместо того, чтобы развить достигнутые успехи, персидская армия занялась мародерством и грабежами. Фараон Нектанеб I воспользовался этим и сильно укрепил Мемфис и дороги ведущие к нему. В отдельных стычках египтяне даже часто оставались победителями. К тому же, тем временем начался разлив Нила и из-за наступившего половодья Фарнабазу ничего не оставалось, как вывести армию из Египта.

Поход против кадусиев 

К 70-м годам IV века до н. э. следует отнести войну персов против племени кадусиев на Кавказе. Собрав огромную армию царь сам выступил против них. Вторгнувшись в их землю, гористую, туманную и дикую, не родящую никакого хлеба, но питающую своих воинственных и непокорных обитателей грушами, яблоками и иными подобными плодами, он незаметно для себя попал в очень трудное и опасное положение: ни достать продовольствие на месте, ни подвезти извне было невозможно, так что питались только мясом вьючных животных и за ослиную голову охотно давали 60 драхм (то есть 330 грамм серебра). Лошадей осталось совсем немного — остальных забили и съели.

Спас в ту пору и царя и его войско Тирибаз. У кадусиев было два царя и вот Тирибаз, сговорившись с Артаксерксом, к одному отправился сам, а к другому направил своего сына. Там они принялись обманно внушать обоим кадусиям, будто каждый из них пытается заключить сепаратный мир с Артаксерксом втайне от другого. А стало быть, единственно разумный шаг — предупредить события и вступить в переговоры первым. Купившись на эту уловку, оба царя поспешили заключить мир с Артаксерксом. Тут ударили морозы и царь вынужден был повернуть назад, понеся тяжелые потери в людях и лишившись почти всех коней.

Во время царствования Артаксеркса II независимость приобрели также кардухи, тибарены, колхи и некоторые другие племена.

Великое восстание сатрапов 

Весной того же 373 года до н. э. восстал наместник ряда областей Каппадокии Датам. В 367 году до н. э. его поддержал сатрап Фригии Ариобарзан. На стороне Датама тайно выступили династ Карии Мавсол, сатрап Армении Оронт I и некоторые другие наместники в Малой Азии. Лидийский сатрап Автофрадат, который остался верным Артаксерксу, получив приказ подавить мятеж, вторгся в Каппадокию, но был оттеснен войсками Датама. Ариобарзан и Датам собрали значительную армию и обратились за помощью к Афинам и Спарте. Спарта прислала царя Агесилая II с наемниками, а Афины 30 военных кораблей и 8 тысяч наемников во главе с военачальником Тимофеем. Мятеж расширился и охватил даже финикийские города, а верный царю Автофрадат оказался совершенно изолированным и предпочёл перейти на сторону врага. К мятежникам перекинулся даже зять Артаксеркса, сатрап Ионии Оронт. Коалицию врагов персидского царя поддерживали также писидийцы и ликийцы. Таким образом, вся Малая Азия и некоторые прилегающие области находились в состоянии войны с Персией. Однако цели мятежников были эгоистичны, и каждый из них готов был вступить в переговоры с персидским царём на выгодных для себя условиях, предав своих союзников.

В 363 году до н. э. Оронт, который должен был возглавить войско, предназначенное для вторжения в Сирию, перешёл на сторону Артаксеркса и передал ему тех мятежников, которые находились у него. Вслед за Оронтом на сторону царя перешёл и Автофрадат. Наконец в 360 году до н. э. Ариобарзан был предан своим сыном Митридатом и казнён. Царским дипломатам удалось также возбудить войско Датама против него самого, и он был убит. Таким образом, несмотря на усиленную помощь восставшим египетского фараона Тахоса, с Великим восстанием сатрапов было покончено (359 год до н. э.). Лишь один Мавсол в Карии остался безнаказанным, так как он открыто ни в одном мятеже не участвовал, хотя и не упускал случая расширить свои владения, и вынашивал планы стать совершенно независимым государем. Ему, в частности, удалось захватить остров Родос. В том же 359 году до н. э. фараон Тахос, успешно ведущий наступательную войну в Сирии, был свергнут своим родственником Нектанебом II с престола. Таким образом, была ликвидирована угроза Персии и со стороны Египта.

Конец царствования и смерть Артаксеркса 
Несмотря на эти успехи, держава Ахеменидов становилась всё более непрочной. К концу царствования Артаксеркса многие племена, жившие в труднодоступных местах, начиная от Аравии, и кончая Средней Азией, уже не повиновались ему и не платили податей. К тому же времени Хорезм, Согдиана и сакские племена из подданных персидского царя стали его союзниками. Неспокойно было и внутри царской семьи. Старший сын Артаксеркса Дарий возглавил заговор против отца, но тот был раскрыт из-за предательства одного евнуха. Дарий вместе со всеми своими сыновьями (кроме одного) был казнен. А средний сын Ариасп, заподозренный не без помощи своего младшего брата Оха (впоследствии царь Артаксеркс III) в сговоре с заговорщиками, покончил жизнь самоубийством. Артаксеркс II не любил Оха и, желая лишить его надежды на престол, назначил своим наследником Арсама (Аршаму), побочного сына от одной из наложниц. Но вскоре по наущению Оха Арсам был убит одним персом. Таким образом, Оху удалось устранить всех притязателей на престол, после чего он был объявлен наследником царя.

Артаксеркс умер в декабре 359 года до н. э. в возрасте 86 лет. Правил он 45 лет (правда, Диодор Сицилийский и Евсевий Кесарийский замечают, что его правление продолжалось 40 лет). От своих 336 жен и наложниц он имел 150 сыновей.

Имя Артаксеркса было популярным в древности. Об этом говорит и то, что Плутарх включил его биографию в свои знаменитые «Сравнительные жизнеописания», и сохранившиеся исторические анекдоты о нём.:
 Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими руками горсть воды и протянул царю. Артаксеркс был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу.
 Лаконцу Эвклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс ответил: — Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю.
 Однажды на охоте Артаксеркс разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть другую, а разорванную попросил отдать ему. — Возьми, — сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, — но не вздумай носить.

Родословие Артаксеркса II

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Энциклопедия Ираника: Артаксеркс II

Монархи державы Ахеменидов
Правители Азии IV века до н. э.